

Személyek
Domenico Farini olasz politikus
Giovanni Taddeo Farini olasz matematikus
Luigi Carlo Farini olasz politikus, miniszterelnök
A „Nagy Farini”, William Leonard Hunt (1838–1929) kanadai légtornász, cirkuszos, utazó

Települések
Horvátország
Farini falu Višnjan községben, Isztria megyében
Olaszország
Farini falu Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében